Кубок Футбольной лиги 1962/63 () стал третьим розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 3 сентября 1962 года по 27 мая 1963 года.

Победу в турнире одержал «Бирмингем Сити», обыгравший другой бирмингемский клуб, «Астон Виллу», по сумме двух финальных матчей со счётом 3:1.

Первый раунд

Матчи

Переигровки

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Вторые переигровки

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд

Матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Финал состоял из двух матчей. В первом матче, который прошёл на стадионе «Сент-Эндрюс» 23 мая 1963 года, победу со счётом 3:1 одержал «Бирмингем Сити». В ответном матче на стадионе «Вилла Парк» 27 мая 1963 года зрители голов не увидели, и победу в турнире одержал «Бирмингем Сити».

 «Бирмингем Сити» одержал победу со счётом 3:1 по сумме двух матчей.

Примечания

Ссылки
 Результаты матчей на сайте RSSSF.com 
 Результаты матчей на сайте EnglishFootballLeagueTables.co.uk 

1962